Вилинбахов — фамилия; имеет женскую форму Вилинбахова.
 Вилинбаховы — русский дворянский род. 
 Вилинбахов, Вадим Борисович (1924—1982) — историк, первый председатель Комиссии по аномальным явлениям Русского географического общества
 Вилинбахов, Георгий Вадимович (род. 1949) — председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации
 Вилинбахов, Иван Афанасьевич (1794—1828) — русский военачальник, полковник, герой Бородинской битвы, командир Несвижского карабинерного полка